Feliks Wieser je osebno ime več znanih koroških Slovencev:

 Feliks Wieser, partizan in politični delavec
 Feliks Wieser, gospodarstvenik in politični delavec